Příjmení Stolz [štolc], přechýleně Stolzová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Abraham Stolz (1614–1680) – pražský dvorní truhlář
 Dominik Stolz (1819–1880) – moravský lékař a politik
 Luigi Ricci-Stolz (1852–1906) – italský hudebník, dirigent a hudební skladatel
 Robert Stolz (1880–1975) – rakouský hudební skladatel a dirigent
Ženský tvar
 Tereza Stolzová (1834–1902) – česká operní pěvkyně
Podobná příjmení
 Stoltz
 Štolc
Podobné články
 Stolzenfels – původní středověký hrad pocházející ze 12. století (Německo)
 Stolzenwörth (zřícenina hradu) – sídlo pánů ze Stolzenwörthu v Dolních Rakousích
 Stolzova věta – věta matematické analýzy, která slouží k výpočtu limity podílu dvou posloupností

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení